Discinisca är ett släkte av armfotingar. Discinisca ingår i familjen Discinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Discinisca